Branch River ist der Name folgender Flüsse:

in Neuseeland
 Branch River (Neuseeland)

in Vereinigte Staaten
 Branch River (New Hampshire)
 Branch River (Rhode Island)
 Branch River (Wisconsin)